Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Hall of Fame Tennis Championships 2014 nastoupilo třicet dva hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl francouzský tenista Nicolas Mahut, který vypadl ve čtvrtfinále se Samuelem Grothem.

Soutěž dvouhry vyhrál třetí nasazený Australan a bývalý první tenista světa Lleyton Hewitt, jenž ve finále zdolal chorvatskou turnajovou dvojku Iva Karloviće po dramatickém průběhu . Na okruhu ATP Tour tak Hewitt získal druhý triumf v probíhající sezóně, když v lednu zvítězi na Brisbane International 2014 a celkově vybojoval třicátou singlovou trofej kariéry.

Nasazení hráčů 
  John Isner (čtvrtfinále)
  Ivo Karlović (finále)
  'Lleyton Hewitt (vítěz)
  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Donald Young (1. kolo)
  Steve Johnson (čtvrtfinále)
  Jack Sock (semifinále)
  Adrian Mannarino (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hall of Fame Open
ATP World Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014